Mark Jurjewicz Starostin (ros. Марк Юрьевич Старостин, ur. 23 grudnia 1990 w Celinogradzie) – kazachski biegacz narciarski.

Kariera 
W 2008 wystartował na juniorskich mistrzostwach świata w Malles Venosta, na których był 34. w sprincie, 66. na 10 km, 21. na 20 km i 3. w sztafecie 4 × 5 km.

W imprezach seniorskich zadebiutował 14 listopada 2008 w zawodach rangi FIS Race w Muonio, zajmując 136. miejsce w kwalifikacjach biegu na 1 km.

W 2009 ponownie wystąpił na juniorskich mistrzostwach świata, na których uplasował się na 32. pozycji na 10 km i 16. w sztafecie 4 × 5 km. Wziął także udział w zimowej uniwersjadzie, na której był 9. na 10 km, 32. w sprincie, 13. w biegu łączonym (15 km) i 5. w sztafecie 4 × 10 km.

Na juniorskich MŚ w 2010 roku zajął 18. miejsce na 10 km, 12. w biegu łączonym (20 km) i 5. w sztafecie 4 × 5 km.

W 2011 został wicemistrzem Austrii w biegu łączonym (10 km). 19 listopada 2011 zadebiutował w Pucharze Świata plasując się na 57. pozycji na 15 km w Sjusjøen. Pierwsze punkty zdobył 16 grudnia 2012 roku w Canmore, zajmując 21. miejsce w biegu łączonym na 30 km.

W 2012 był 5. w sprincie, 13. na 10 km i 8. na 20 km na mistrzostwach Kazachstanu.

W styczniu 2013 roku zdobył brązowy medal w biegu łączonym na 30 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu. W grudniu tego roku zajął drugie miejsce w biegu łączonym na 15 km na uniwersjadzie w Trentino.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Starostin nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Astanie